Le terme chabin peut désigner :

 Un chabin est un animal hybride entre un bélier (mouton mâle) et une chèvre ;
 Ce mot peut également désigner  ;
 Le Chabin est un  ;

 Dans les Antilles francophones, le mot chabin - ou au féminin, chabine - qualifie des personnes métisses - d'origine africaine - à la peau claire ;

Patronyme 
 Élisabeth Chabin (née en 1944), artiste peintre française ;
 Laurent Chabin (né en 1957), écrivain québécois.

Homonymie de patronyme